Lajos, férfinév
 Lajos, település